Живјеће овај народ се може односити на:

 Живјеће овај народ (филм)
 Живјеће овај народ (албум)